Ocean Drive peut faire référence à:

Emplacements 

 Ocean Drive Beach, une ville de Caroline du Sud
 Ocean Drive, rue de Miami Beach en Floride
 Ocean Drive (New Jersey), une série de routes dans le New Jersey.
 Ocean Drive (North Myrtle Beach), en Caroline du Sud

Musique 

 Ocean Drive, un groupe de musique français
 Ocean Drive, album des Lighthouse Family.
 Ocean Drive, chanson de Lighthouse Family
 Ocean Drive, une chanson du DJ britannique Duke Dumont
 Ocean Drive, chanson du chanteur américain 21 Savage
 Ocean Drive, chanson de Madison Park
 Ocean Drive Avenue, chanson de la série de télé-réalité, Les Anges